Harmer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred C. Harmer (1825–1900), US-amerikanischer Politiker
 Barbara Harmer (1953–2011), erster weiblicher Concorde-Pilot
 Dyllan Harmer (* 1992), australischer Biathlet
 Florence Harmer (1890–1967), britische Historikerin
 Gustav Harmer junior (* 1934), österreichischer Industrieller und Naturschützer
 John L. Harmer (1934–2019), US-amerikanischer Politiker

 Lewis Charles Harmer (1902–1975), britischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Russell Harmer (1896–1940), britischer Segler
 Sidney Frederic Harmer (1862–1950), britischer Zoologe

Sonstiges:
 Harmer-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Harmer, Berg auf Cook Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln